Labis (stad), een stad in Maleisië
Gaspard-Joseph Labis, een 19de-eeuwse Belgische rooms-katholieke bisschop

Zie ook
Alpheopsis labis, een garnalensoort
Alpheus labis, een garnalensoort
Notholca labis, een raderdierensoort
Paramunida labis, een tienpotigensoort
Xanthophyto labis, een vliegensoort